Columbia Valley ist der Name folgender Orte:

 Columbia Valley (Gebiet im Südosten British Columbias in den Districts Columbia Shuswap und East Katoonay)
 Columbia Valley (Lower Mainland) (der Name eines Tals und einer Siedlung im Süden British Columbias an der Grenze zu den Vereinigten Staaten, das in die USA in den Bundesstaat Washington hineinreicht; südlich der Stadt Chilliwack und östlich von Abbotsford)

Weinbaugebiet

Ein Weinbaugebiet in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Washington, das auch Teile von Oregon umfasst, trägt den Namen Columbia Valley AVA.